Måne har flere betydninger:

 Måne – et større objekt i kredsløb om en planet.
 Måne (skaldet) – et skaldet område på issen.
 Måne (bagdel) – at vise blottede balder.
 Måne (nordisk gud) – En nordisk gud
 Jordens måne, Månen.

Se også 
 Månegudinden
 Måneformørkelse
 Månehav